Вила-Нова-де-Сан-Бенту () — фрегезия (район) в муниципалитете Серпа округа Бежа в Португалии. Территория — 241,69 км². Население — 3430 жителей. Плотность населения — 14,2 чел/км².

Достопримечательности 

Районы округа Бежа